«Радіо Накипіло» — українська недержавна радіомовна мережа, що почало мовити у Харкові. Радіостанція розпочала мовлення 14 грудня 2022 року.

Історія 
Радіостанція «Радіо Накипіло» почало мовлення у Харкові 14 грудня 2022 року.

Міста мовлення 
 Харків — 92.2 FM

План радіостанцій 
 Рені — 102,3 FM